Карл Вильгельм Пельман (, 24 января 1838, , Германия — 21 декабря 1916, ) — немецкий психиатр.

Биография 

Образование получил в Боннском университете, затем стажировался врачом-помощником в терапевтической клинике Нассе в Зигбурге . В 1860 получил докторскую степень.

В июле 1867 вместе с Нассе основал психиатрическую ассоциация Рейнской области (нем. Psychiatrischer Verein der Rheinprovinz).

С 1876 г. К.Пельман долгое время состоял директором психиатрической больницы в Дюссельдорфе.

Автор ряда журнальных публикации преимущественно по практическим вопросам психиатрии и администрации такого рода заведений .

Литература 
 Mschr Psychiat Neurol 41, ss. 189—192 (1917) 
 Westphal A. Carl Pelman. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 57, 2, 535—540  (1917)

Примечания

Ссылки 
 
 ''Pagel JL. Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts .Urban & Schwarzenberg .Berlin-Wiedeń. 1901. стр.1268-1269 

Родившиеся 24 января
Родившиеся в 1838 году
Умершие в 1916 году
Умершие 21 декабря
Выпускники Боннского университета
Психиатры Германии
Психиатры по алфавиту
Персоналии:Дюссельдорф